Исхуапан има више значења:

 Исхуапан (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Исхуапан (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Исхуапан (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику